Понциани () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Понциани, Антонелла (род. 1964) — итальянская актриса.
 Понциани, Доменико Лоренцо (1719—1796) — итальянский шахматист и теоретик, представитель итальянской шахматной школы.

Другое 
 Дебют Понциани — шахматный дебют, который относится к открытым началам.
 Гамбит Понциани — шахматный дебют, разновидность дебюта слона.